Summertown peut désigner :

Toponyme

Autralie  

 Summertown (Australie)

États-Unis  

 Summertown (Géorgie)
 Summertown (Tennessee)

Royaume-Uni  

 Summertown (Angleterre)

Homonymie de toponyme